Obefintlig är en term som används inom svensk folkbokföring. 

Om en person varit folkbokförd utan känd hemvist oavbrutet under minst 2 år kan personen, om det inte finns skäl som talar emot det, avregistreras från folkbokföringen som obefintlig och överföras till obefintlighetsregistret (OB). Normalt sett överförs endast svenskar och medborgare i de nordiska länderna till obefintlighetsregistret. Medborgare i övriga länder och statslösa registreras istället som utvandrade.

En person som registrerats som obefintlig måste göra en anmälan till Skatteverket för att åter kunna tas med i folkbokföringsregistret. Huvuddelen av ansökningarna om att åter få upptas i folkbokföringsregistret kommer från personer som utvandrat utan att meddela detta och som sedan har återvänt till Sverige. En mindre del ansökningar kommer från personer som hela tiden vistats i Sverige utan några kontakter med myndigheter. Det kan gälla missbrukare, kriminella, personer med psykiska problem eller personer som av religiösa eller ideologiska skäl inte vill ha några kontakter med myndigheter.

Några få av dem som finns i obefintlighetsregistret dödförklaras senare och ännu färre kvarstår i registret trots att de kan antas ha avlidit i Sverige utan att någon kropp någonsin återfunnits. När det gäller övriga får man anta att de vistas och så småningom avlider utomlands utan att återvända till Sverige.

Referenser

Folkbokföring
Sveriges administration